LIS kan syfta på:

LIS – IATA:s kod för Lissabon-Portelas flygplats
LIS – en svensk intresseorganisation för organisatörer av lokalrevyer, se Lokalrevyer i Sverige
LIS – ett svenskt idrottssällskap Lerums IS

Se även
 Lis